Баљевац је пусто насеље у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Град Бихаћ
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Пуста насеља у Федерацији Босне и Херцеговине